Луганский троллейбус — закрытая система общественного транспорта в Луганске. Открыт 25 января (по другим данным, 16 января) 1962 года.

На январь 2022 года, работал один маршрут (52), с выпуском 2—4 машины. 

19 июля 2022 года троллейбусное движение прекращено.

История 
Троллейбусное движение в Луганске было открыто 25 января 1962 года двумя троллейбусами МТБ-82 и одним ЗИУ-5 по маршруту № 1 «Квартал Шевченко (Дом Обороны) — Дворец Спорта» по улицам 50-летия СССР и Советской. Пробный рейс состоялся 16 января 1962 года.

В ноябре 1962 года линия продлена от Дворца Спорта до ул. Чапаева (Артёмовский микрорайон), маршрут № 1: «Дом обороны — ул. Чапаева».

10 января 1964 года введена новая линия по Советской ул. от ул. 50-летия СССР до Городка тепловозостроительного завода (ул. Гудованцева), пущен маршрут № 2 «ул. Гудованцева — ул. Чапаева».

Летом 1964 года перед маршрутом троллейбуса появилась цифра «5».

29 декабря 1964 года введена новая линия от ул. Гудованцева по ул. Ломоносова до квартала «Молодёжный», маршрут № 52 «квартал „Молодёжный“ — ул. Чапаева».

Маршруты на 1 января 1965 года 
 51 Дом обороны — ул. Чапаева
 52 квартал «Молодёжный» — ул. Чапаева

В декабре 1965 года введена новая линия от ул. Чапаева до квартала Гаевого, маршруты № 51 и № 52 продлены.

1 апреля 1966 года пущен маршрут № 53 «квартал „Молодёжный“ — Дом обороны»

22 мая 1966 года продлена линия от квартала «Молодёжный» улицами Ватутина, Карпинского и Будённого до квартала Гагарина (Дружба), продлены маршруты № 52 и № 53.

В 1966 году окончено строительство депо на 50 мест в районе Дома обороны (современный Автовокзал).

17 июля 1970 года продлена линия от квартала Гагарина (Дружба) улицей Будённого до квартала 50-летия Октября, продлены маршруты № 52 и № 53.

6 ноября 1974 года введена новая линия от улицы Будённого по ул. Карпинского до квартала Комарова, пущен маршрут № 54 «квартал Комарова — квартал Гаевого».

Маршруты на 1 января 1975 года 
 51 Дом обороны — квартал Гаевого
 52 квартал 50-летия Октября — квартал Гаевого
 53 квартал 50-летия Октября — Дом обороны
 54 квартал Комарова — Спорткомплекс «Динамо»

В 1976 году введена короткая линия от Дома обороны до Автовокзала. В мае 1985 года в связи с установлением обелиска на пл. Победы эту линию пустили на несколько десятков метров восточнее, чем до установления обелиска.

30 декабря 1982 года введена новая линия по ул. Курчатова и Будённого от ул. 50-летия СССР до ул. Карпинского (теперь до квартала Комарова и 50-летия Октября со стороны центра можно было добраться по ул. Ломоносова — новые маршруты № 55 и № 56 и по ул. Будённого — маршруты № 53 и № 54).

9 декабря 1983 года введена новая линия от квартала Гаевого до Экспериментальной базы (пгт Юбилейное), а также разворот у остановки «ул. Чапаева» с западного направления по ул. Линёва, пущен маршрут № 57 «ул. Чапаева — Экспериментальная база (пгт Юбилейное)».

Маршруты на 1 января 1985 года 
 51 Автовокзал — квартал Гаевого
 52 квартал 50-летия Октября — квартал Гаевого
 53 квартал 50-летия Октября — ул. Будённого — Автовокзал
 54 квартал Комарова — ул. Будённого — квартал Гаевого
 55 Автовокзал — ул. Ломоносова — квартал Комарова
 56 квартал 50-летия Октября — ул. Ломоносова — Дворец Спорта
 57 ул. Чапаева — Пос. Юбилейный

Во второй половине 1988 года введена новая линия от квартала Гаевого по ул. Павловской и Черноморской до квартала Южный, сюда продлён маршрут № 51 «Автовокзал — квартал „Южный“».

В 1992 году маршрут № 51 вернулся с квартала «Южный» до квартала Гаевого и пущен маршрут № 58 «Центральный рынок — квартал „Южный“».

В 1993—1994 году закрыт маршрут № 56.

Маршруты на 1 января 1995 года 
 51 Автовокзал — квартал Гаевого
 52 квартал 50-летия Октября — завод имени Пархоменко (на пару остановок ближе квартала Гаевого)
 53 квартал 50-летия Октября — ул. Будённого — Автовокзал
 54 квартал Комарова — ул. Будённого — квартал Гаевого
 55 Автовокзал — ул. Ломоносова — квартал Комарова
 57 ул. Чапаева — Пос. Юбилейный
 58 Центральный рынок — квартал «Южный»

30 сентября 2000 года маршруты № 51 и № 58 объединены в маршрут № 51 «Автовокзал — квартал „Южный“».

2 февраля 2001 года маршрут № 57 продлён от ул. Чапаева до Центрального рынка: «Центральный рынок — Экспериментальная база (пгт Юбилейное)».

В 2003 году закрыты маршруты № 52 и № 55 из-за нехватки подвижного состава. Маршрут № 52 восстановлен 3 декабря 2009 года.

18 сентября 2010 года введена новая линия от квартала «Южный» по ул. Победоносной и 2-й Краснознаменной до квартала «Мирный», продлён маршрут № 52 «квартал 50-летия Октября — квартал „Мирный“».

С 15 июля 2014 года по 11 апреля 2015 движение троллейбусов было остановлено из-за боевых действий.

Маршруты на 1 июля 2015 года 
С 11 апреля 2015 года движение троллейбусов было восстановлено по маршрутам 51, 52, на линии ежедневно выпускается 15-16 троллейбусов: 6-7 на 51-й маршрут и 8-10 — на 52-й.

Маршруты на 8 декабря 2016 года 
51 Автовокзал — Спорткомплекс «Динамо», на маршруте 1 троллейбус

53 Автовокзал — Квартал 50 лет Октября, на маршруте 1 троллейбус

56 Спорткомплекс «Динамо» — Квартал 50 лет Октября, на маршруте от 8 до 10 троллейбусов

Маршруты на 1 января 2021 года 
52 Квартал Мирный — Квартал 50 лет октября

Закрытие 
В июне 2022 года начался демонтаж контактной сети. 19 июля троллейбусное движение было прекращено, контактная сеть снята. 18 января 2023 года предприятие «Луганскэлектротранс» прекратило свое существование.

Подвижной состав 

Ранее на маршрутах города работали следующие типы подвижного состава:
 МТБ-82 (2 машины) в 1962—1969
 СВАРЗ-МТБЭС (5 машин) в 1962—1969 из Москвы
 ЗИУ-5 (31 машина) в 1962—1976
 Киев-5 (К5-ЛА) (64 машины) в 1963—1970 из Киева
 Киев-4 (26 машин) в 1968—1975
 Киев-6 (11 машин) в 1969—1976
 Škoda 9Tr (127 машин) в 1971—2008
 ЮМЗ-Т1Р (4 машины) в 1993–2022 годах
  (14 машин) в 2009–2022 годах.

Примечания

Ссылки 
 Информация о троллейбусе Луганска

Закрытые троллейбусные системы Украины
Транспорт Луганска
Транспорт в Луганской области